Можайское шоссе:

 Можайское шоссе — шоссе в Москве, на территории района «Можайский» Западного административного округа.
 Можайское шоссе — автодорога в Московской области, соединяющая Москву с Можайском.

См. также 
 Можайское